Флорентинска се може односити на:
 Флорентинска боца
 Флорентинска унија